Tikkakoski steht für
Tikkakoski (Ort), ein kleiner Ort mit 6000 Einwohnern in der Gemeinde Jyväskylä mit Militärstützpunkten und dem Finnischen Luftwaffenmuseum am Flughafen Jyväskylä.
Tikkakoski-Nyrölä, ein Außenbezirk der Gemeinde Jyväskylä.
Tikkakoski (Unternehmen), ein seit 1893 in Tikkakoski ansässiger Betrieb, der Metallwaren, Nähmaschinen und Waffen hergestellt hat.
Tikkakoski M44, eine Maschinenpistole von Tikkakoski, auch als KP m/44-Maschinenpistole bekannt.
Tikkakoski M-31, eine Maschinenpistole von Tikkakoski, auch als Suomi M-31 bekannt.